Schleppe bezeichnet:
 Schleppe, ein Kleidungsaccessoire
 Schleppe Brauerei, eine Brauerei
 eine Hautkrankheit, siehe Impetigo contagiosa
 „Kaffee mit Schleppe“, Nachmittagseinladung mit kleinem Abendessen in Schleswig-Holstein
 die Lärmschleppe eines Strahlflugzeugs
 Wirbelschleppe, die Wirbelspur hinter Flugzeugen
 Wärmeschleppe, die Spur von U-Booten
 eine Duftspur für eine Hundemeute bei einer Schleppjagd
 der verlängerte Schwanz im Prachtkleid der Pfauen
 Bootsschleppe, Transporteinrichtung
(Acker-)schleppe = Gerät zum Glätten des Bodens, Nutzung bei der Bodenbearbeitung

Siehe auch:
 Schleppen